AC, Ac sau ac poate fi:

 Ac, piesă de formă alungită, cu diverse întrebuințări în tehnică
 Actiniu, element chimic cu simbolul Ac
 .ac, un domeniu de internet de nivel superior, pentru insula Ascension
 Antigua și Barbuda, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Acre, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Air Canada, codul IATA al acestei companii aeriene
 Ac de mare (Syngnathus rubescens), pește marin din familia Singnatidelor
 Associazione Calcio, denumire italiană pentru „Asociație de Fotbal”

Acronime de două litere